Европско првенство у футсалу 2012. је 8. по реду Европско првенство у футсалу у организацији УЕФА-е. Првенство се одржало у фебруару 2012. године у Загребу и Сплиту у Хрватској. Учествовало је 12 репрезентација.

Титулу је освојила Футсал репрезентација Шпаније, освојивши тако своју четврту узастопну титулу на европским првенствима.

Градови домаћини 
 Три државе су конкурисале за организацију овог првенства. Поред Хрватске, конкурисале су и Белгија које је предложила Антверпен и Шарлроа за домаћине, као и Македонија која је предложила само Скопље. 24. марта 2010. године на конгресу УЕФЕ је одлучено да се првенство одигра у Хрватској.

Квалификације 

У квалификацијама је учествовало 42 репрезентације не укључујући Хрватску..

Квалификоване екипе

Жреб 

Подела екипа по шеширима је објављена 28. фебруара 2011. године. Жреб је одржан 9. септембра 2011. године у Загребу.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан поредак

Најбољи стрелци 
  Торас - 5 голова
  Дарио Мариновић - 5 голова
  Видан Бојовић - 4 гола

Састави победничких екипа

Спољашње везе 

 Званични веб сајт

Европско првенство у футсалу
Спорт у Загребу
Спорт у Сплиту
Спорт у 2012.
Футсал у Хрватској